Влади́мир Карташо́в: Карташов, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский и российский правовед, профессор ЯрГУ, заслуженный деятель науки РФ (1996).
 Карташов, Владимир Петрович (1941—1998) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы I созыва.
 Карташов, Владимир Юрьевич (1957—2002) — российский художник.